Ушинський Костянтин Дмитрович — український педагог Російської імперії, основоположник педагогіки у цій країні.
 Ушинський заказник — лісовий заказник в Сумській області, Україна.
 Ушинський (станція) — станція Московської залізниці, Росія.
 Ушинські